Karl Mayerhofer ist der Name folgender Personen:

* Karl Mayerhofer (Sänger, 1828) (auch Carl Mayerhofer; 1828–1913), österreichischer Opernsänger und Schachspieler
 Karl Mayerhofer (Sänger, 1873) (Hungerl; 1873–1905), österreichischer Volksliedsänger und Fiaker

Siehe auch:
 Karl Mayrhofer